Nogometno prvenstvo otoka Hvara  za 1974. godinu je igrana u ljetnim mjesecima 1974. godine.  
U prvenstvu je sudjelovalo 11 klubova koji su igrali u dvije lige
 Prva liga (5 kluba) - igrana dvokružno
 Druga liga (6 klubova) - igrana jednokružno.
Utakmice su igrane na igralištima u Jelsi i Hvaru. 
Prvak I. lige je bio "Hvar", a II. lige "Levanda" iz Velog Grablja.

Prva liga 

 Ljestvica

"Primorac" iz Vrboske se spominje i pod imenom "Ribar" 

 Rezultatska križaljka 
{| class="wikitable"  style="font-size: 85%; text-align: center"
!kratica !!klub !!HVAR !!JAD !!JEL !!PAR !!PRI
|-
|HVAR ||align="left"|Hvar ||bgcolor="gainsboro"| || || || || 
|-
|JAD ||align="left"|Jadran Stari Grad || ||bgcolor="gainsboro"| || || || 
|-
|JEL ||align="left"|Jelsa || || ||bgcolor="gainsboro"| || || 
|-
|PAR ||align="left"|Partizan Vrbanj || || || ||bgcolor="gainsboro"| || 
|-
|'PRI ||align="left"|Primorac Vrboska || || || || ||bgcolor="gainsboro"| 
|-
|}
 Izvori:  

 Najbolji strijelac 
 8 golova 
 Toti Gilve (Hvar'')

Druga liga 

 Ljestvica

 Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Hvarska nogometna liga
 Prvenstvo NSO Split 1973./74. 
 Grupno prvenstvo NSO Split 1973./74. 
 Prvenstvo NSO Split 1974./75.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Drago Radoslavić: Jadran naše mladosti : povodom 72. obljetnice HNK "Jadrana" iz Staroga Grada i stoljeća nogometa na Hvaru, Stari Grad, 2008., , (str. 116-117, 299-300) 
 Ivan Zaninović Grande: Zeleni 40 godina : povodom obljetnice 40 godina Nogometnog kluba "Levanda", Velo Grablje - Hvar, 1971. – 2011., Velo Grablje, 2012.,  (Nogometni klub Levanda),  (Pjover), str. 53 
  

1974
Hvar 74
Hvar 74